Nazwisko Rożdiestwienski (ros. Рождественский) może odnosić się do następujących osób:
 Anatolij Rożdiestwienski (1920-1983), radziecki paleontolog
 Giennadij Rożdiestwienski (ur. 1931), rosyjski dyrygent
 Robiert Rożdiestwienski (1932-1994), radziecki poeta
 Walerij Rożdiestwienski (ur. 1939), radziecki kosmonauta